Perastorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Perastorf (Reisbach), Gemeindeteil von Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 historischer Name von Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern